Дже́йсон Джонс (Jason Jones):
  (род. 1971) — американский программист, сооснователь компании Bungie, занимающейся разработкой видеоигр. 
  (род. 1973) — канадский актёр, комик, известный как корреспондент телепрограммы The Daily Show. 
 Джонс, Джейсон (род. 1977) — белизский спринтер.